De Rally van Jordanië 2011, formeel 29th Jordan Rally, was de 29e editie van de Rally van Jordanië en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2011. Het was de 483e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was bij de Dode Zee.

Verslag 
De rally werd bedreigd afgelast te worden vanwege de onrust in buurland Syrië, waar het materiaal normaal gesproken aan zou komen voordat het naar Jordanië werd vervoert. Een alternatieve route werd gebruikt via Israël, waardoor het evenement toch doorgang kon krijgen. De logistieke operatie liep echter veel vertraging op door technische problemen aan de boot en een onverwachte storm, waardoor de organisatie noodgedwongen de eerste etappe van de rally moest annuleren. Het restant van de klassementsproeven bleef wel intact.

Na zijn overwinning in Portugal vervolgde Sébastien Ogier zijn opmars in het kampioenschap door ook in Jordanië aan het langste eind te trekken. Het evenement werd pas op de laatste klassementsproef beslist in het voordeel van de Fransman, die daar aan voorafgaand op een halve seconde achterstand stond van Jari-Matti Latvala. Ogier maakte 0,7 seconde goed op de slotproef, waardoor Latvala met een schamele 0,2 seconde verschil werd verslagen voor de overwinning, en wat daarmee de geschiedenis in ging als het kleinste verschil aan de finish tussen de nummer één en twee in het klassement van een WK-rally. Sébastien Loeb moest toekijken en eindigde op een halve minuut als derde, maar nam daarmee wel de leiding van Mikko Hirvonen over in het kampioenschap.

Programma 

 Noot: Etappe 1 werd afgelast.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 10,50 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Jor
Rally van Jordanië